Буде Будисављевић се може односити на:

 Буде Будисављевић (генерал)
 Буде Будисављевић (жупан)